Bert Yarnall (début ), joueur de football écossais ;
Celeste Yarnall (1944-2018), actrice américaine.